Eric Nylund – scrittore e technical writer statunitense
 Hans Nylund – calciatore norvegese
 Mattias Nylund – ex calciatore e allenatore di calcio svedese